Wilburn ist der Name von

 Wilburn Brothers, Country-Musik-Duo in den 1950ern bis in die 1970er

Wilburn ist der Familienname folgender Personen:

 Leila Ross Wilburn (1885–1967), US-amerikanische Architektin
 Vincent Wilburn (Jr.) (* 1958), US-amerikanischen Fusionschlagzeuger und Produzent

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wilburn (Alabama)
 Wilburn (Arkansas)
 Wilburn (Florida)
 Wilburn (Virginia)

Siehe auch:
 Wilburn Township